Вильнёв-де-Бер () — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш. Входит в состав округа Ларжантьер.

Код INSEE кантона — 0829. Всего в кантон Вильнёв-де-Бер входит 17 коммун, из них главной коммуной является Вильнёв-де-Бер.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 9 896 человек.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Ардеш на сайте INSEE 
 Расположение кантона Вильнёв-де-Бер на карте Франции

Кантоны департамента Ардеш